«Ассириска Фёренинген» (ассир.: ܚ.ܐܬܘܪܝܐ, ) — шведский футбольный клуб из города Сёдертелье. Основан в 1974 году потомками ассирийцев, бежавших из Османской империи во время геноцида 1915 года.

За время своего существования прошёл все лиги шведского регулярного чемпионата. В сезоне 2005/2006 годов играл в высшей лиге — Allsvenskan, выступление клуба запомнилось победой со счетом 3:0 над одной из сильнейших команд Швеции — «ИФК Гётеборг». 
Финалист Кубка Швеции 2003 года.

Выступления в чемпионате Швеции

Среди болельщиков команды не только жители Швеции, но и тысячи ассирийцев по всему миру. Весной 2006 года фильм Нури Кино и Эрика Сандберга «Ассириска: национальная команда без страны» выиграл главный приз 6-го международного кинофестиваля в Беверли-Хиллз.

Игроки национальных сборных, выступавшие за клуб 
  Кеннеди Бакирчиоглу
  Каспар Горкш
  Алушпа Брева
  Филипп Войтехович

Ссылки 
 Assyriska Föreningen официальный сайт
 Zelge Fans фан-клуб 
 Tekniken kommer först

 

Футбольные клубы Швеции